Кантон Швейцарии — название территориально-административной единицы верхнего уровня в Швейцарии.

Каждый кантон имеет свою конституцию и законы, законодательный орган — кантональный совет (Kantonsrat), или большой совет, исполнительный орган — правящий совет (Regierungsrat), или государственный совет, состоящий из губернатора (Landammann), или председателя государственного совета, и правительственных советников (Regierungsrat), или государственных советников. Кантон совершенно самостоятелен в решении внутренних проблем. В ведении центрального правительства находятся международные вопросы, федеральный бюджет и эмиссия денег. Тем не менее Швейцария — единое государство. Девиз страны: «Один за всех и все за одного!» ().

Самым последним по дате образования является кантон Юра (отделён от кантона Берн в 1979 году по итогам референдума).

1 До 1999 года имел статус полукантона. Согласно конституции Швейцарии 1999 года де-юре получил статус кантона, но де-факто остался полукантоном с ограниченными правами.

2 Образовался в 1979 году.

См. также 
 Административное деление Швейцарии
 Общины Швейцарии
 Список округов Швейцарии

Примечания

Литература